Weaver se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Douglas C. Weaver
 Richard E. Weaver
 John S. Weaver III